A reflux (latinul refluxio) szó jelentése: visszafolyás, visszaáramlás.

Az orvostudományban:
gastrooesophagealis reflux, gastrooesophagealis refluxbetegség: a gyomortartalom visszaáramlása a nyelőcsőbe
vesicoureteralis reflux: a vizelet visszaáramlása a húgyhólyagból a húgyvezetékbe